Wiggins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Glenn B. Wiggins
 Ira Loren Wiggins